Шотландский Первый Дивизион 1934/1935 () — 45-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 11 августа 1934 года и закончился 30 апреля 1935 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1934/1935
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1934 году
Спорт в Шотландии в 1935 году